Алимсолтан Абсеитович Алхаматов (род. в 23 июня 1965 году в с. Костек Хасавюртовский район Дагестанская АССР — 2009 год, Москва) —  глава Хасавюртовского района (2005-2009). Погиб от рук наемных убийц. По национальности — кумык.

Биография 
Родился в 23 июня 1965 года в с. Костек Хасавюртовского района Дагестанского АССР.

После окончания Костекской средней школы в 1983 г. начал трудовую деятельность рабочим строительной бригады совхоза «20 лет Октября» Хасавюртовского района. После демобилизации из рядов Советской Армии в 1986 г. поступил в Новочеркасский инженерно-строительный институт. После окончания вуза с 1993 по 2000 гг. работал на различных должностях предприятий пищевой промышленности.

В 2001 г. работал ведущим специалистом Счетной палаты Республики Дагестан, затем – заместителем генерального директора ЗАО «Дагестанрегионгаз».

В 2004 г. Алимсолтан назначен первым заместителем главы администрации Хасавюртовского района. В 2005 г. Алимсолтан избирается главой муниципального образования «Хасавюртовский район». Зарекомендовал себя как ответственный работник и требовательный руководитель. Он внес заметный вклад в социально-экономическое развитие Хасавюртовского района. Алимсолтан избирался депутатом Хасавюртовского районного Собрания, Народного Собрания Республики Дагестан.

Смерть 
27 сентября 2009 года погиб в Москве от рук наемных убийц.

Память 
В честь Алхаматова названы улицы в поселке Альбурикент и селах Эндирей и Брагуны.

Примечания 

Депутаты Народного собрания Дагестана
Главы районов Дагестана